Паланська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Паланська сільська рада — Черкаська область, Уманський район